Tairac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Tayrac (Aveyron)
 Tayrac (Lot-et-Garonne)